Грета Гранстедт () (13 июля 1907 года — 7 октября 1987 года) — американская актриса театра, кино и телевидения 1920—1950-х годов.

За время своей кинокарьеры Грандстедт сыграла в таких фильмах, как «Уличная сцена» (1931), «Ты и я» (1938), «Незнакомец на третьем этаже» (1940), «У нас растёт нежный виноград» (1945), «Ноктюрн» (1946), «Преступный путь» (1949), «Насаждающий закон» (1951), «Причина для тревоги» (1951), «Величайшее шоу мира» (1952), «Возвращение Дракулы» (1958) и «Любовь под вязами» (1958).

Ранние годы жизни и начало карьеры 
Айрин «Грета» Гранстедт родилась в 13 июля 1907 года в Скандии, Канзас, она была вторым ребёнком в семье иммигрантов из Швеции, которые поселились в северной центральной части Канзаса с 1867—1868 годах. В 1920 году, когда Грете было 13 лет, семья переехала в Маунтин-Вью, Калифорния.

Как написал историк кино Ханс Воллстейн, «впервые Грандстедт попала в газетные заголовки в апреле 1922 года в возрасте 14 лет, когда стреляла и серьёзно ранила своего парня, который провожал другую девушку на мероприятие в местную церковь. Газеты писали, что приговор Грете гласил: „Покинуть Маунтин-Вью и больше никогда не возвращаться“».

После отъезда из города Гранстедт поселилась в Сан-Франциско, где прожила семь лет. В 1926 году она работала моделью в Художественной ассоциации Сан-Франциско. В 1927 году она отправилась на пароходе в Лос-Анджелес, где, согласно некоторым источникам, познакомилась с Бесси Хайд, которая в 1928 году исчезла при таинственных обстоятельствах, когда вместе с мужем пыталась стать первой парой, которая без посторонней помощи пройдёт по реке Колорадо по Гранд-каньону. Согласно другим источникам, Гранстедт добралась до Лос-Анджелеса автостопом.

Актёрская карьера 
В Лос-Анджелесе Гранстедт получила роль в спектакле «Из ада пришла леди», где играла вместе с Джозефом Шильдкраутом. Как пишет Воллстейн, в 1927 году перед началом кинокарьеры Гранстедт «по понятным причинам сменила имя „Айрин“ на „Грета“, однако никто не принимал Гранстедт за Грабо, и она стала играть небольшие роли крутых девушек, подобно другой молодой актрисе шведского происхождения — Веде Энн Борг».

Свою первую эпизодическую роль Гранстедт получила в комедии «Девушка отовсюду» (1927), за которой последовала эпизодическая роль в комедии «Рядовые» (1928) с участием «европейского идола, венгерской актрисы Лии де Путти». Дебютом Гранстедт в звуковом кино стала хоррор-мелодрама «Последнее выступление» (1929), и, как пишет Воллстейн, «роль снова была микроскопическая». По словам киноведа, в целом за время своей карьеры «свой самый большой вклад Гранстедт внесёт в низкобюджетные экшны, включая два киносериала»

В августе 1929 года родители Гранстедт плыли к дочери на корабле San Juan, курсировавшем между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом, который затонул через три минуты после столкновения с танкером. Мистер Гранстедт выжил, а жена оказалась среди 77 погибших. После этого эпизода, как полагает Воллстейн, «репутация Гранстедт как „трагической девушки“ не давала ей возможности войти в голливудские двери, и хотя она продолжала много играть, главным образом это были эпизодические роли».

Только в 1932 году она сыграла в девяти картинах категории В, однако все эти роли были второстепенными и часто без упоминания её имени в титрах. Наиболее значимой работой этого года стала роль в киносериале-вестерне «Дьявольская лошадь» (1932).

Вместе с тем, по мнению киноведа, «некоторые её роли были довольно хороши». В частности, «она запомнилась как дочь Бьюлы Бонди в криминальной драме Кинга Видора „Уличная сцена“ (1931) и в качестве крутой подружки главной героини (Марго) в криминальной мелодраме „Преступление без страсти“ (1934), съёмки которой проходили в Нью-Йорке».

Во время пребывания в Нью-Йорке Гранстедт сыграла в трёх бродвейских спектаклях — в недолговечном «Завтрашний урожай» (1934, 4 представления) и более успешном «Если тело» (1935, 45 представлений), а в сезоне 1936—1937 годов — в драме «Голодная земля» (1937, 13 представлений).

После трёхлетнего перерыва, в 1937 году Гранстедт вернулась в кино, сыграв небольшую роль кокетливой жены в мелодраме «Телефонный оператор» (1937) и в комедии «Вот идёт моя любовь» (1938), где она сыграла шведскую служанку, которая приезжает в Нью-Йорк к своему дяде. По мнению Воллстейна, «вероятно, свою самую памятную роль Анны Вал, единственной женщины в группе борцов сопротивления, Гранстедт сыграла в неоднозначно принятом антинацистском триллере „Гитлер: чудовище Берлина“ (1939), который прославил слабенькую кинокомпанию Producers Releasing Corporation».

В 1940-е годы роли Гранстедт были небольшими и часто без указания в титрах. Одной из наиболее заметных её работ стала роль миссис Ларс Фараассен в мелодраме «У нас растет нежный виноград» (1945), действие которой происходит в деревне выходцев из Норвегии в Висконсине. В фильме нуар «Преступный путь» (1949) она сыграла небольшую, но важную роль артистки из ночного клуба и коллеги главной героини, парень которой работает на главаря местной мафии. Как написал историк кино Хэл Эриксон, в этой картине «завсегдатаи фильмов нуар, среди которых Грета Гранстедт, как нельзя лучше подходят для своих небольших ролей». В криминальной мелодраме «Джонни Холидей» (1949) она сыграла больную любящую мать трудного подростка, который попадает на перевоспитание в трудовой лагерь, где пересматривает своё отношение к жизни.

В начале 1950-х годов Гранстедт сыграла в таких значимых фильмах нуар, как «Тёмный город» (1950), «Насаждающий закон» (1951) и «Причина для тревоги» (1951), однако её роли в этих фильмах были небольшими. Свою следующую значимую роль Гранстедт сыграла лишь в 1958 году в фильме ужасов «Возвращение Дракулы» (1958), который имел определённый успех. Как пишет Воллстейн, «фильм не такой плохой, как можно подумать. В этой картине она играет отважную калифорнийскую домохозяйку, которая принимает графа, выдающего себя за художника и дальнего родственника, в своём доме с предсказуемыми последствиями».

Карьера на телевидении 
Начиная с 1950 года, Гранстедт стала работать на телевидении, сыграв вплоть до 1964 года в 31 эпизоде 22 различных сериалов, среди них «Одинокий рейнджер» (1950—1953), «Большой город» (1952), «Приключения Сокола» (1954), «Письмо Лоретте» (1955—1956), «Облава» (1957), «Опознание» (1957), «Лесси» (1957), «Миллионер» (1959), «Питер Ганн» (1961) и «Перри Мейсон» (1962—1964).

Личная жизнь 
По разным источникам, Грета Гранстедт была замужем семь или восемь раз. После развода в первом браке, второй брак с Робертом Блибером был заключён в 1923 году, однако был аннулирован в 1924 году, так при регистрации Гранстедт неверно указала свой возраст. Её следующий брак с калифорнийским художником Робертом Ловенталем, заключённый в 1926 году, также был аннулирован. В 1933—1934 годах она была замужем за танцором танго и латинским гангстером Романом Рамосом, а в 1935 году её мужем стал французский дизайнер и фотограф Марсель Олис. Её следующим мужем в 1938 году стал художник по спецэффектам Макс де Вега. Когда в 1942 году она собралась разводиться, то выяснила, что Макс ещё не развёлся со своей прежней женой, после чего их брак был аннулирован. В 1944 году она вышла замуж за майора Лоуренса Райта, однако в 1946 году выяснилось, что он также был не разведён со своей прежней женой, и брак с Гранстедт был аннулирован. В 1947 году она вышла замуж за Артура Дж. Форбса, с которым в 1948 году усыновила мальчика, получившего имя Кристофер Майкл. В 1951 году пара развелась, и Гранстедт получила над ребёнком опекунство. В 1965 году она успешно излечилась от рака горла, и в том же году вышла замуж за Говарда Томаса, вместе с которым в 1970 году переехала на ранчо в Британскую Колумбию, где занималась коневодством.

Смерть 
Грета Гранстедт умерла 7 октября 1987 года в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Грета Гранстедт на сайте IMDb
 Грета Гранстедт на сайте Allmovie
 Грета Гранстедт на сайте Turner Classic Movies
 Грета Гранстедт на сайте Internet Broadway Database

Киноактрисы США